Булеков — фамилия; имеет женскую форму Булекова.
 Булеков, Александр Владимирович (в монашестве Булеков; род. 1967) — священнослужитель Русской православной церкви, публицист.
 Булеков, Олег Евгеньевич (род. 1975) — российский государственный деятель, глава администрации города Рязани.